Tribal Hidage — древнеанглийский документ по территориальному членению Англии. Он перечисляет свыше 30 англосаксонских королевств и других более мелких территориальных единиц с указанием количества гайд в каждом из них. Скомпилирован между VII и IX веками. Список состоит почти исключительно из областей к югу от Хамбера и начинается Мерсией, которой отнесено 30 тысяч гайд. Список также упоминает некоторые другие королевства гептархии: Восточную Англию (30 тысяч гайд), Эссекс (7 тысяч гайд), Кент (15 тысяч гайд), Суссекс (7 тысяч гайд) и Уэссекс, которому отнесено самое большое число гайд, 100 тысяч.

Текст известен в трех редакциях: A, B, C.

Редакция A 
Данная редакция находится в рукописи Британской библиотеки MS Harley 3271, f. 6v., которая представляет собой компиляцию различных работ. Рукопись составлена в XI веке, не позднее 1032 года.

Редакция B 
Представляет собой выдержку из издания книги Генри Слепмана «Archeologus in modum Glosarii ad rem antiquam posteriorem», опубликованной в Лондоне в 1626 г.

Редакция С 
Известна из шести манускриптов XIII и XIV веков. В некоторых из них текст носит название «De numero hidarum Anglie in Britannia». Данные манускрипты:
 Cambridge, Corpus Christi College, 70+258 (MS 70, pp. 304).
 London, British Library, Hargrave 313 (f. 15v).
 London, Guildhall, Liber Custumarum, fos. 103-72 & 187—284+Oxford, Bodleian Library, Oriel College 46, fos. 1-108 + London, British Library, Cotton Claudius D.ii, fos. 116-23 (Oriel, f. 2v).
 London, Guildhall, Liber Custumarum, fos. ii, 1-102, 173-86+London, British Library, Cotton Claudius D.ii, fos. 1-24, 30-40, 42-115, 124-35, 266-77 + Oxford, Oriel College 46, fos. 109—211 (Claudius, f. 4v).
 London, Public Record Office, E. 164/2 (K.R. Misc. Bks. 2: Red Book of the Exchequer) (fos. 29v-30r).
 Manchester, John Rylands University Library, Latin 155 + London, British Library, Additional 14252 (Rylands, f. 3v).

Список областей

Ссылки 
 Tribal Hidage.
 John Blair, «The Tribal Hidage», in The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, eds. Michael Lapidge et al., Blackwell, 1999, ISBN 0-631-22492-0.
 David Dumville, 'The Tribal Hidage: an Introduction to its Texts and their History', in The Origins of Anglo-Saxon Kingdoms, ed. S. Bassett (Leicester, 1989), p. 225-30.

Мерсия
Источники по истории
История Англии
Англосаксонский период Англии
Древнеанглийская литература